Саенс — фамилия. Известные носители:

 Саенс, Мануэла (1797/1795—1856) — южноамериканская революционерка
 Саенс, Хосе Луис (род. 1975) — американский преступник.